Зинаи́да Алекса́ндровна Самсо́нова ( — ) — участница Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944). Старший сержант медицинской службы.

Биография 
Зинаида Александровна Самсонова родилась 14 октября 1924 года в деревне Бобково Егорьевского уезда Московской губернии РСФСР СССР (ныне деревня Егорьевского района Московской области Российской Федерации) в семье сельского кузнеца. Русская. В начале 30-х годов семья Самсоновых переехала в соседнюю деревню Колычёво. Здесь Зинаида Самсонова в 1939 году окончила семилетнюю школу. Работала санитаркой в доме инвалидов. Летом 1941 года была мобилизована на строительство оборонительных укреплений на подступах к Москве. Работала на объектах в Бабушкино и Наро-Фоминске. В феврале 1942 года поступила на курсы медицинских сестёр в Егорьевское медицинское училище, которые закончила в августе 1942 года.

В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии З. А. Самсонова была призвана Егорьевским райвоенкоматом в октябре 1942 года. Воевала на Сталинградском и Воронежском фронтах, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Особо отличилась в битве за Днепр на Букринском плацдарме. В сентябре 1943 года передовые части 47-й армии Воронежского фронта вышли к Днепру в районе города Канева Черкасской области Украинской ССР. 24 сентября 1943 года с первым десантным отрядом форсировала реку южнее села Пекари (Каневского района Черкасской области Украины) санинструктор 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии старший сержант З. А. Самсонова. В бою при захвате плацдарма она уничтожила трёх немецких солдат. 26-27 сентября 1943 года, находясь в первой линии обороны во время многочисленных контратак противника, санинструктор под огнём противника вынесла с поля боя 30 раненых и эвакуировала их на левый берег. Вечером 27 сентября 1943 года в бою за село Пекари принимала участие в отражении вражеской контратаки, умело действуя автоматом и трофейными гранатами.

В дальнейшем старший сержант З. А. Самсонова участвовала в Киевской наступательной, Киевской оборонительной и Житомирско-Бердичевской операциях, освобождении города Житомира. В конце ноября 1943 года дивизия, в которой служила санинструктор Самсонова, была переброшена на Белорусский фронт. В ходе Калинковичско-Мозырской наступательной операции 27 января 1944 года в бою за белорусскую деревню Холма (Гомельская область) старший сержант Зинаида Самсонова погибла от пули немецкого снайпера при попытке вынести раненого солдата с нейтральной полосы. Похоронена в братской могиле в посёлке Озаричи Калинковичского района Гомельской области Республики Беларусь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года старшему сержанту Самсоновой Зинаиде Александровне было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герою Советского Союза З. А. Самсоновой посвящено известное стихотворение её однополчанки, поэтессы Юлии Друниной «Зинка»:

Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (03.06.1944);
 орден Ленина (03.06.1944).

Память 
 Бюст Героя Советского Союза З. А. Самсоновой установлен в Егорьевском филиале Московского областного медицинского колледжа № 3 в городе Егорьевске Московской области.
 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза З. А. Самсоновой установлена на фасаде здания Егорьевского филиала ГБПОУ МО «МОМК № 3» в городе Егорьевске Московской области.
 Имя Героя Советского Союза З. А. Самсоновой носит ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», филиалы которого находятся в городах Орехово-Зуево, Ногинск, Егорьевск, Шатура Московской области.
 Имя Героя Советского Союза З. А. Самсоновой носит музей боевой славы в селе Колычёво Егорьевского района Московской области.
 Школьный музей имени Героя Советского Союза З. А. Самсоновой создан в МОУ Михалёвская средняя общеобразовательная школа Егорьевского района Московской области.
 Именем Героя Советского Союза З. А. Самсоновой названы улицы в посёлке Озаричи Республики Беларусь и селе Колычёво Егорьевского района Московской области.
 В городе Егорьевске с 1974 года проводится легкоатлетический пробег памяти Зинаиды Самсоновой.

Литература 
 
 
 
 
 Юлия Друнина Из цикла «По войне»: Зинка. Памяти Героя Сов. Союза 3. Самсоновой. Стихи // Журнал «Знамя», № 8, 1945. — стр. 110—112

Документы

Ссылки 
 
 

Женщины в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Калинковичском районе
Медики Великой Отечественной войны